Пранас Симанович Степулис (1913—2007) — советский литовский исполнитель музыки на канклес, руководитель художественных коллективов.Заслуженный артист Литовской ССР (1954). Заслуженный деятель искусств Литовской ССР (1963). Лауреат Сталинской премии третьей степени (1950).

Биография 
Пранас Степулис родился 1 (14 октября) 1913 года в деревне  (ныне — Лаздийский район, Литва). С 1930 года в Каунасе. В 1950 году окончил ЛитГК по классу гобоя. В 1940—1962 годах руководил оркестровой группой ансамбля песни и танца Литовской ССР «Летува». С 1945 году преподавал в ЛитГК. Профессор. Умер 5 апреля 2007 года в Вильнюсе.

Награды и премии 
 заслуженный артист Литовской ССР (1954)
 заслуженный деятель искусств Литовской ССР (1963)
 Сталинская премия третьей степени (1950) — за концертно-исполнительскую деятельность
 офицер ордена Витаутаса Великого (2003)
 орден Трудового Красного Знамени (1954)

Примечания 

Заслуженные деятели искусств Литовской ССР
Заслуженные артисты Литовской ССР
Выпускники Литовской академии музыки и театра
Преподаватели Литовской академии музыки и театра
Родившиеся в Лаздийском районе